Списък с епизодите на „Нинджаго: Майсторите на Спинджицу“. Заглавията и епизодите са преведени в студио ПроФилмс.

Пролог - Началото

Сезон 1 - Възходът на змиите

Сезон 2 -

Сезон 3 -

Сезон 4 - Турнирът на елементите

Сезон 5 -

Сезон 6 -

Сезон 7 - Стрелките на времето

Сезон 8 - Синовете на Гармадон

Сезон 9 - Преследвани

Сезон 10 - Маршът на Они